Simmia di Tebe – filosofo greco antico
Simmia di Rodi – poeta e filologo greco antico
Simmia di Siracusa – filosofo greco antico